Deux anciennes provinces du Japon portaient ce nom :
 la  dans le Kantō, qui fait partie de l'actuelle préfecture de Chiba ;
 la  sur l'île de Shikoku, qui fait partie de l'actuelle préfecture de Tokushima.